Il monolofosauro (Monolophosaurus jiangi), noto anche con il nome informale di "Jiangjunmiaosaurus", era un dinosauro carnivoro vissuto nel Giurassico superiore (Oxfordiano) in Cina.

Una strana cresta sul capo 

La caratteristica predominante di questo predatore era una cresta davvero bizzarra, che percorreva tutto il cranio longitudinalmente dalla punta delle narici fino alla regione degli occhi. La cresta era cava e molto leggera, compressa lateralmente. Il cranio stesso, in effetti, sembrerebbe essere stato eccezionalmente stretto visto frontalmente; questo fatto, però, potrebbe essere dato da una compressione delle ossa durante il processo di fossilizzazione.

La funzione della cresta non è nota; potrebbe essere stato un richiamo sessuale e, in vita, essere ricoperta da vivaci colori, ma la struttura ossea così complicata ma relativamente poco appariscente suggerisce che essa avesse una qualche altra funzione. Di certo, il monolofosauro era un predatore di media grandezza (5 metri di lunghezza) e probabilmente attaccava animali delle sue stesse dimensioni, come gli stegosauri o gli ornitopodi.

Classificazione 

Tre recenti studi filogenetici (Carrano et al., 2012, Zanno & Makovicky, 2013 ed Hendrickx et al., 2015) posizionano Monolophosaurus alla base di Tetanurae, fuori da Orionides.

Il cladogramma seguente risale al 2015 ed è tratto dall'analisi di Hendrickx et al.; qui Monolophosaurus è rappresentato come il più diretto sister-taxon di Orionides.

Quest'altro cladogramma, invece, tratto da Carrano et al., 2012 lo rappresenta in tricotomia con Orionides e Chuandongocoelurus (anche Zanno & Makovicky, 2013 sostengono questa collocazione).

Nella cultura di massa 

Il Monolophosaurus se pur non brilli di una certa notorietà è comunque con il tempo diventato abbastanza conosciuto verso i grandi appassionati di dinosauri.

Questo animale compare nel franchise di Jurassic Park all’interno della serie animata Jurassic World - Nuove Avventure dove numerosi esemplari attaccano il gruppo di ragazzi all’interno del lussuoso hotel del padre di Kenji. Appare anche nello speciale interattivo Jurassic World - Nuove Avventure: Missione interattiva ma solamente un esemplare per pochi secondi all’inizio, prima di venire trascinato fuori scena e divorato da una femmina di Tarbosaurus.

È inoltre presente nel videogioco Jurassic World: Il gioco (2015) dove può essere ibridato con il Tapejara creando il Tapejalosauro che può essere successivamente ibridato il DNA di Euoplocephalus creando come super ibrido il Tapejalocefalo.

Nell’universo della SCP Foundation, SCP-250 è uno scheletro di Allosaurus, con la facoltà di muoversi e di mangiare come se fosse vivo. Tuttavia l’immagine utilizzata nell'articolo ritrae lo scheletro di un Monolophosaurus.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Tetanuri